Памятник Дегтярёву установлен в Донецке в честь выдающегося государственного и политического деятеля Владимира Ивановича Дегтярёва.

Описание 
Владимир Иванович Дегтярёв был первым секретарём Донецкого обкома коммунистической партии Украины с 1953 по 1975 год. Во время его руководства произошло становление Донецка как крупного современного города. Кроме памятника в честь Дегтяёва также есть мемориальная табличка на здании Ворошиловского исполкома, в котором он работал и мемориальная табличка на здании магазина «Дончанка».

Памятник был установлен 21 ноября 2001 года в Киевском районе Донецка, по адресу: улица Артёма 155, неподалёку от ОШ № 54 и часовни Святой Варвары.

Авторы памятника: скульптор Юрий Иванович Балдин и архитектор Артур Львович Лукин.

Памятник выполнен из бронзы и представляет собой бюст Владимира Ивановича Дегтярёва. Вес бюста — 350 килограмм. Постамент памятник выполнен из красного гранита и представляет собой единый монолитный пилон с косым срезом. На постаменте надпись на русском языке «ДЕГТЯРЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ» и автограф Дегтярёва.

22 марта 2022 года повреждён в результате обстрела Донецка со стороны ВС Украины.

См. также 
Памятники Донецка

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Дегтярёву
Здания и сооружения, построенные в 2001 году на Украине
Дегтярёву
Ворошиловский район (Донецк)
Дегтярёву
Скульптуры 2001 года
2001 год в Донецкой области